La División Intermedia 1938, fue la treceava edición de este torneo que constituía como tercera categoría. A partir de ello, el campeón y algunos equipos con las mejores posiciones del torneo, ascienden a la Primera División de la Liga de Lima 1939. 

El torneo fue integrado por equipos provenientes de Lima, Rímac y Balnearios. 

El campeón fue Juventud Perú, junto al club  Sportivo Uruguay, lograron ascender a la Liga de Lima de la siguiente año.

Equipos participantes
  Juventud Perú - Asciende a la Primera División de la Liga de Lima 1939
 Sportivo Uruguay - Asciende a la Primera División de la Liga de Lima 1939
  Asociación Deportiva Tarapacá
  Alianza Cóndor 
  Sport Inca 
  Unión América
  Porvenir Miraflores
 Obrero Chorrillos
  Alianza Limoncillo
  Peruvian Boys
  Alianza Libertad Lince 
  Intelectual Raymondi
  Roberto Acevedo
   Nueve de Diciembre

Véase también 
 División Intermedia (Perú)
 Primera División Unificada de Lima y Callao 1936
 Liga Regional de Lima y Callao

Referencias 

1938
Fútbol en 1938
Perú en 1938